Le Pain quotidien, une chaîne belge de boulangeries ;
 Le Pain quotidien, un film de Louis Feuillade de 1910 ;
 Le Pain quotidien, un film de Maurice Maître de 1911 ;
 Le Pain quotidien, un film de Philipe Bordier de 1970.